Ted "Teddy" Remus Lupos is een personage uit de Harry Potter reeks van J.K. Rowling. Teddy is de zoon van Nymphadora Tops en Remus Lupos, en hij is vernoemd naar Ted Tops, Tops' vader, die in deel 7 werd vermoord. Hij is net zoals Tops een Transformagiër, zijn haarkleur veranderde al bij zijn geboorte, wat volgens Andromeda ook bij Tops gebeurde.

Zijn beide ouders stierven in de Slag om Zweinstein in 1998. Zijn peetoom, Harry Potter, overleefde de slag wel.

Familie Tops 

Personage uit Harry Potter